La Calle B o B Street puede referirse a:

La Calle B en San Diego, California.
La Calle B en National City, California.
La Calle B en Chula Vista, California.
La Calle B en Imperial Beach, California.